Redlicki ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Redlicki (* 1995), US-amerikanischer Tennisspieler
 Michael Redlicki (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler